GPI ima više značenja.

Ekonomija 
 Jedinstveni indikator napretka (-{Genuine Progress Indicator}-), koncept u ekonomiji koji je sugerisan kao zamena za metrički BDP

Indeksi 
 Indeks polnog pariteta (-{Gender Parity Index}-), mera koja održava ženski nivo pristupa obrazovanju naspram muškog pristupa
 Indeks globalnog mira (-{Global Peace Index}-), indeks relativne mirnoće nacija i regiona
 Globalni poker indeks (-{Global Poker Index}-), indeks koji rangira lajv igrače pokera na svetu

Nauka i tehnologija

Medicina 
 Generički identifikator produkta (-{Generic Product Identifier}-), klasifikacioni sistem za lekove
 Generalna pareza šizofreničara (-{General paresis of the insane}-), danas redak neuropsihijatrijski poremećaj koji utiče na mozak i CNS a izazivaju ga dugoročni efekti sifilisa
 Glukoza fosfat izomeraza (-{Glucose phosphate isomerase}-), enzim
 Glikozil-fosfatidilinozitol (-{Glycosyl-phosphatidylinositol}-), glikolipid koji se veže za C-terminus proteina tokom posttranslacione modifikacije
 Glikoproteinski inhibitori, lekovi iz agentne klase antigreganasa
 Internalni globus palidus, klaster neurona u mozgu, deo bazalne ganglije

Ostalo 
 Alfa GPI, brazilska poluautomatska puška
 -{Gemini Planet Imager}-, instrument koji se pravi za direktno fotografisanje ekstrasolarnih planeta
 -{General Purpose Input}-, tip pina na integrisanom kolu
 -{General Purpose Interface}-, standardni kontaktni format za zatvaranje koji se koristi u opremi postprodukcijskog nivoa i omogućava računarski baziranoj opremi za uređivanje da simultano „krene” u isto vreme
 -{Gibson Plumage Index}-, sistem identifikacije albatrosa
 -{Global Address Space Programming Interface}-, -{API}- za razvoj skalabilnih, asinhronih i na greške tolerantnih paralelnih aplikacija
 -{Grains Per Inch}-, jedinica kojom se izražava debljina po dužini za stablo strelice

Organizacije 
 -{Glass Packaging Institute}-, trgovinska asocijacija za američku industriju pakovanja stakla
 -{Global Protection & Intelligence}-, privatni, izvršni i diplomatski sigurnosni servis sa sedištem u Los Anđelesu u Kaliforniji
 -{Gurley Precision Instruments}-, -{ISO}--9001 sertifikovana kompanija za proizvodnju instrumenata sa sedištem u Troju u Njujorku
 -{George Padmore Institute}-, arhiva crnačke zajednice i edukativni resursistraživački centar

Mesta 
 -{Greenfield Park International}-, osnovna škola u Grinfild Parku u Kvebeku
 -{Glacier Park International Airport}-, javni aerodrom koju opslužuje okrug Flathed u Montani
 -{Grove Park Inn}-, hotel sa odmaralištem u Ešvilu u Severnoj Karolini
 -{Granite Peak Installation}-, američko odeljenje za testiranje biološkog oružja tokom Drugog svetskog rata
 -{Greenman-Pedersen, Inc}-, firma za inženjering sa sedištem u Babilonu u Njujorkuan

Ostale upotrebe 
 -{Global Partnership Initiative}- (višeznačna odrednica), više upotreba

Vidi još 
 GP1 (višeznačna odrednica)
 GPA (višeznačna odrednica)